Sur l'eau est une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant publiée en 1876.
 Sur l'eau est un récit de Guy de Maupassant publié en 1888.
 Sur l'eau est un roman de H. M. van den Brink de 1998.
 Sur l'eau est un poème de Sully Prudhomme.